Альдеакемада () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Морена. Занимает площадь 121 км². Население — 541 человек (на 2010 год). Расстояние — 105 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web oficial de Aldeaquemada

Муниципалитеты Хаэна